Denver es la capital del estado estadounidense de Colorado.

Denver también puede referirse a:

Lugares 

Denver (Norfolk), localidad del Reino Unido.
Denver (Nueva Escocia), localidad del condado de Guysborough, Nueva Escocia, Canadá.
Denver (Carolina del Norte)
Denver (Illinois)
Denver (Indiana)
Denver (Iowa)
Denver (Misuri)
Denver (Ohio)
Denver (Pensilvania)
Denver (Virginia Occidental)
Denver City (Texas)

Personas 
 Bob Denver (1935–2005), actor estadounidense famoso por su personaje en La isla de Gilligan.
 James W. Denver (1817–1892), político estadounidense, del cual la capital de Colorado toma su nombre.
 John Denver (1943–1997), cantautor estadounidense.
 Denver Pyle (1920–1997), actor estadounidense.

Barcos 
 USS Denver (C-14), un crucero botado en 1904 y en servicio hasta 1931.
 USS Denver (CL-58), un crucero ligero botado en 1942 y activo durante la Segunda Guerra Mundial, y en servicio hasta 1947.
 USS Denver (LPD-9), un transporte anfibio botado en 1968 y en servicio en 2010.

Otros 
 Omelette Denver, un tipo de omelette.
 El protagonista de Denver, el último dinosaurio.
 Ducado de Denver, título ficticio.
 Meteorito de Denver de 1967, que cayó en Colorado en julio de 1967.
 La escala de Denver, una evaluación del desarrollo infantil.
 Denver Electronics, una empresa electrónica de Aarhus.
 Universidad de Denver, una universidad privada en Colorado City.
 Denver Pioneers, equipo deportivo de la Universidad de Denver.
 Denver (herramienta), una herramienta específica para uso de bomberos y otros cuerpos de emergencias.
 Dënver, banda chilena de música pop.